Юрковецька сільська рада — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Юрковецька сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Юрковецька сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Юрковецька сільська рада — Чернівецька область, Заставнівський район